Составы команд-участниц клубного чемпионата мира по футболу 2009 представлены ниже. За 24 часа до своего первого матча они имели право заменить травмированного футболиста. В состав должно было входить по 23 игрока, из них 3 — голкиперы. Окончательные списки из 23 человек необходимо было представить к 25 ноября, выбрав окончательные заявки из предварительных списков по 30 игроков, которые подавались до 30 октября. Возраст игроков приведён по состоянию на 9 декабря 2009 года — день старта турнира.

Составы

Аль-Ахли (Дубай)

Атланте

Барселона

Окленд Сити

Пхохан Стилерс

ТП Мазембе

Эстудиантес

Ссылки 
 Правила турнира 
 Официальные окончательные заявки 

2009